Gaj Julije Cezar, rimski vojskovođa, političar i pisac
 Julije Cezar (Händel), opera Georga Friedricha Händela
 Julije Cezar (1953.), američki film iz 1953.